È stata la prima edizione del torneo.

In finale Ashleigh Barty ha sconfitto Garbiñe Muguruza con il punteggio di 6–3, 7–6(4).

Teste di serie 
Le prime dieci teste di serie hanno ricevuto un bye al primo turno.

  Ashleigh Barty (campionessa) 
  Sofia Kenin (quarti di finale)
  Karolína Plíšková (terzo turno)
  Petra Kvitová (terzo turno)
  Serena Williams (ritirata, semifinale)
  Garbiñe Muguruza (finale)
  Petra Martić (terzo turno)
  Markéta Vondroušová (semifinale)

 Donna Vekić (secondo turno)
 Zhang Shuai (ritirata)
 Anastasija Pavljučenkova (terzo turno)
 Fiona Ferro (primo turno)
 Danielle Collins (quarti di finale)
 Nadia Podoroska (quarti di finale)
 Kristina Mladenovic (primo turno)
 Marie Bouzková (terzo turno)

Wildcard 

  Kimberly Birrell (primo turno)
  Lizette Cabrera (primo turno)

 Dar'ja Gavrilova (secondo turno)
 Maddison Inglis (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Yarra Valley Classic 2021